Barbablù (le Barbe-Bleue de Gambais) era il soprannome del pluriomicida Henri Landru
Barbablù (Barbe-Bleue) è il soprannome di Gilles de Rais, un nobile pluriomicida francese vissuto nel '400
Barbablù – celebre fiaba, raccontata da Charles Perrault ne I racconti di Mamma Oca
Barbablù – romanzo di Kurt Vonnegut
 la terracotta policroma Testa di Ade

Film
Barbe bleue – cortometraggio del 1898 diretto da Louis Lumière
Barbe-Bleue – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
Barbe-Bleue – cortometraggio di animazione del 1936 diretto da Jean Painlevé
Barbablù –  film diretto da Carlo Ludovico Bragaglia, proiettato per la prima volta nel 1941
Barbablù (Barbe-Bleue) – è un film diretto da Christian-Jaque, proiettato per la prima volta nel 1951
Barbablù (Bluebeard) – è un film diretto da Edward Dmytryk e Luciano Sacripanti, proiettato per la prima volta nel 1972